Lafaietensi – abitanti di Conselheiro Lafaiete
Lafaietensi – abitanti di Lafaiete Coutinho